Hrabstwo Door (ang. Door County) – hrabstwo w stanie Wisconsin w Stanach Zjednoczonych.

Obszar całkowity hrabstwa obejmuje powierzchnię 2369,83 mil² (6137,83 km²). Według szacunków United States Census Bureau w roku 2009 miało 27 815 mieszkańców. Jego siedzibą administracyjną jest Sturgeon Bay.

Hrabstwo zostało utworzone z Brown w 1851. Nazwa pochodzi od niebezpiecznej cieśniny, zwanej przez francuskich odkrywców "Porte des Morts".

Na obszarze hrabstwa znajdują się rzeki Ahnapee i Mink oraz 25 jezior.

Klimat

Widok z lotu ptaka

Miasta 
 Baileys Harbor
 Brussels
 Clay Banks
 Egg Harbor
 Forestville
 Gardner
 Gibraltar
 Jacksonport
 Liberty Grove
 Nasewaupee
 Sevastopol
 Sturgeon Bay – city
 Sturgeon Bay – town
 Union
 Washington Island

Wioski 
 Egg Harbor
 Ephraim
 Forestville
 Sister Bay

CDP 
 Baileys Harbor
 Ellison Bay
 Little Sturgeon

Przypisy 

Door
Door